Le terme Hatzfeld peut désigner :

Patronyme 

 Maison de Hatzfeld, famille subsistante de la noblesse allemande.
 Elisabeth von Hatzfeldt zu Trachenberg (1839-1914)  compagne d'Herbert von Bismarck.
Franz von Hatzfeld (1596-1642), prince-évêque de Wurtzbourg et de Bamberg.
Franz Ludwig von Hatzfeldt (1756 -1827), général et diplomate prussien.
Hermann von Hatzfeldt (1848-1933), militaire et homme politique allemand.
Maximilian von Hatzfeldt-Trachenberg (1813-1859), diplomate prussien. 
  ( -1658)
Paul von Hatzfeldt (1831-1901), diplomate et homme politique allemand.
Sophie von Hatzfeldt (1805-1881), socialiste allemande.

 Adolphe Hatzfeld (1824-1900), linguiste et philosophe français.
 Hélène Hatzfeld (1950-), politologue française.
 Helmut Hatzfeld (1892-1979), philologue germano-américain.
 Jean Hatzfeld (1880-1947), archéologue et helléniste français.
 Jean Hatzfeld (1949-), journaliste et écrivain français.

Toponyme 

 Hatzfeld, ville allemande dans le land de Hesse.